Dragšič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ervin Dragšič (né en 1974), joueur de basket-ball slovène ;
 Mitja Dragšič (née en 1979), skieur alpin slovène.

Notes et références